Bahnhofstraße 50 lautet die Adresse folgender Kulturdenkmäler

 Bahnhofstraße 50 (Pirmasens), siehe Pirmasens Hauptbahnhof
 Bahnhofstraße 50 (Röbel/Müritz), siehe Liste der Baudenkmale in Röbel/Müritz
 Bahnhofstraße 50 (Springe), denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftsgebäude am Springer Bahnhof
 Bahnhofstraße 50 (Trittau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Trittau